Суперкубок Австрії з футболу 1991 — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 липня 1991 року між чемпіоном і володарем кубка Австрії клубом Аустрія (Відень) та фіналістом кубка Австрії клубом Штоккерау.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  

1991
Австрія
1991 в австрійському спорті